Ziemia Obiecana w Biblii – cel wędrówki Mojżesza i Izraelitów
 Ziemia obiecana – kraina w zaświatach celtyckich
 Ziemia obiecana – powieść Władysława Reymonta
 Ziemia obiecana – film fabularny z 1927
 Ziemia obiecana – film fabularny z 1974
 Ziemia obiecana – serial telewizyjny z 1978
 Obiecana ziemia – album muzyczny grupy Thinkadelic
 Ziemia Obiecana – minialbum muzyczny z 2009

Zobacz też 
 Promised Land